O termo Brazilian Jazz pode se referir a:
Samba jazz
 Brazilian Jazz - Um álbum de Lalo Schifrin
 O jazz no Brasil.

Gêneros de jazz